Аллея пионеров-героев (также Аллея героев-пионеров):

 Аллея пионеров-героев — в Саратове.
 Аллея пионеров-героев — в Симферополе.
 Аллея пионеров-героев — в Ульяновске.
 Аллея пионеров-героев — в Челябинске.

См. также 
 Парк пионеров-героев
 Памятник героям-пионерам